Скугсфьордватнет () — озеро, расположенное в Норвегии, на острове Рингвассёй, в губернии Тромс, имеет площадь 13,62 км², что делает его самым большим островным озером внутри Норвегии. Длина озера порядка 10 километров, окружено болотами и лесами. Находится на высоте 20 метров над уровнем моря. Средняя глубина озера 60-65 метров, наибольшая глубина достигает 100 метров. Озеро богато рыбой, главным образом форелью и лососем, территория вокруг озера является местом гнездовки различных птиц, среди которых, серый гусь, краснозобая гагара, чернозобая гагара. Не заболоченные области вокруг озера покрыты главным образом березовыми рощами.

Бассейн Норвежского моря
Озёра фюльке Тромс